Зна́менський район () — назва кількох адміністративно-територіальних утворень у Росії:
 Знаменський район — адміністративна одиниця на півночі Омської області.
 Знаменський район — територіальне і муніципальне утворення у складі Орловської області.
 Знаменський район — територіальне і муніципальне утворення в центрі Тамбовської області.

Скасовані
 Знаменський район — район у складі Алтайського краю, існував у 1924—1932 і 1935—1963 роках.
 Знаменський район — район у складі Смоленської області, в 1961 році об'єднаний зі Всходським районом в Угранський район.

Див. також 
 Знам'янський район — адміністративно-територіальна одиниця в складі Кіровоградської області України.